Tenisový turnaj WTA HP Open 2012 se konal ve dnech 8. až 14. října v japonské Ósace. Hrálo se na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem. Turnaj se řadil do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Obhájkyně singlového titulu Francouzka Marion Bartoliová na turnaji nestartovala. Soutěž dvouhry vyhrála Heather Watsonová, když po finále trvajícím 3 hodiny a 12 minut porazila tchajwanskou hráčku Kchaj-čchen Čchangovou. Ve druhém setu měla Watsonová mečbol, který nevyužila a soupeřka se jeho celkovým ziskem vrátila do zápasu. Čchangová naopak neproměnila několik mečbolů za stavu 5–4 v rozhodujícím třetím dějství, které dospělo do tiebreaku, v němž triumfovala britská tenistka. Celkově tak vyhrála poměrem 7–5, 5–7 a 7–6(7–4). Watsonová získala premiérový titul kariéry a stala se první Britkou po dvaceti pěti letech, která dokázala vyhrát singlový titul na okruhu WTA. Soutěž čtyřhry vyhrál americký nejvýše nasazený pár Raquel Kopsová-Jonesová a Abigail Spearsová, když v boji o titul přehrál turnajové čtyřky Kimiko Dateovou Krummovou hrající s Heather Watsonovou.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Samantha Stosurová (semifinále)
  Čeng Ťie (2. kolo)
  Christina McHaleová (1. kolo)
  Francesca Schiavoneová (1. kolo, skreč)
  Jaroslava Švedovová (1. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová (2. kolo)
  Chanelle Scheepersová (čtvrtfinále)
  Laura Robsonová (čtvrtfinále)

Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Kurumi Narová
  Francesca Schiavoneová
  Tamarine Tanasugarnová

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Nudnida Luangnamová
  Olga Pučkovová
  Luksika Kumkhumová
  I-miao Čouová

Odhlášení 
z dvouhry
  Tímea Babosová
  Petra Cetkovská
  Melinda Czinková
  Marina Erakovicová
  Olga Govorcovová
  Michaëlla Krajiceková
  Mandy Minellaová
  Šachar Pe'erová
  Sloane Stephensová
  Coco Vandewegheová
  Galina Voskobojevová
  Aleksandra Wozniaková

Skrečování 
z dvouhry
  Francesca Schiavoneová
ze čtyřhry
  Eleni Daniilidouová

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina 

| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= C Giorgi
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= H Watson
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= P Hercog
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Johansson
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= P Parmentier
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Ť Čeng
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= C Scheepers
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= M Lučić
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Doi
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= O Pučkova
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=6
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= H Watson
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= P Parmentier
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Ť Čeng
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= C Scheepers
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= M Doi
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= H Watson
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= P Parmentier
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= M Doi
| RD4-score01-1=62
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= H Watson
| RD4-score02-1=77
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3=
}}

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (vítězky)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Čeng Ťie (semifinále)
  Darija Juraková /  Katalin Marosiová (semifinále)
  Kimiko Dateová /  Heather Watsonová ''(finále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Japan Women's Open
Tenis v Japonsku v roce 2012